Chill-out – genere musicale
 Chill Out – album dei Black Uhuru del 1982
 Chill Out – album dei KLF del 1990
 Chill Out – album di John Lee Hooker del 1995

Pagine correlate 
 Chill
 Chills